Očkování může být:

očkování, zdravotnická vakcinace
očkování (metalurgie), metalurgická operace – přidání látek zvyšujících počet krystalizačních zárodků v kovové tavenině
očkování rostlin, sadařská a zahradnická činnost při pěstování rostlin